Приазовье:
 Приазовье — географическая область, расположенная на юге Восточно-Европейской равнины.
 Приазовье — российский футбольный клуб из города Ейск Краснодарского края.
 «Приазовье» — средний разведывательный корабль проекта 864 или «Меридиан» ССВ-201 ВМФ ВС России.